Рябцев Сергей Борисович — американский музыкант русского происхождения, более всего известен, как участник группы Gogol Bordello, в которой он играет на скрипке.

Сергей родился в 1958 году в Горьком (ныне Нижний Новгород). В 1994 иммигрировал в Нью-Йорк и вступил в группу Gogol Bordello в 2000.

В 2005 году Сергей снялся в фильме «И всё осветилось», в 2006 в документальном фильме «The Pied Piper of Hutzovina», а также, вместе с Евгением Гудзем исполнили совместно с Мадонной шлягер «La Isla Bonita» в концерте «London Live Earth» 7 июля 2007 года на Уэмбли.

В составе Gogol Bordello принял участие в фильме, режиссёром которого является Мадонна, «Грязь и мудрость» (Filth and Wisdom), презентация которого прошла на фестивале «Сандэнс» весной 2008 года

Сергей также играет на скрипке в составе 5Grand.us (свадебный ансамбль), а также в ансамблях «Барыня» и «Цыгане».

Более 20 лет состоит в браке с советской и украинской актрисой театра и кино, заслуженной артисткой Украинской ССР (1978) Ольгой Николаевной Матешко.

Дискография 
Альбомы
 Multi Kontra Culti vs. Irony — сентябрь 2002 (Rubric Records)
 Gypsy Punks: Underdog World Strike — август 2005 (SideOneDummy Records)
 Super Taranta! — 10 июля 2007 (SideOneDummy Records)
 Trans-continental Hustle — 27 апреля 2010 (American Recordings)
 Pura Vida Conspiracy — 23 июля 2013 (ATO)
 Seekers and Finders  — 25 августа 2017 (Cooking Vinyl)

EPs 
 East Infection — январь 2005 (Rubric Records)

Синглы 
 When The Trickster Starts A-Poking — 2002, Rubric Records
 Start Wearing Purple — февраль 2006, SideOneDummy Records
 Not a Crime — август 2006, SideOneDummy
 Wonderlust King — август 2007, SideOneDummy

Фильмография 
 Kill Your Idols (2004)
 И всё осветилось (2005)
 The Pied Piper of Hützovina (2006)
 Gogol Bordello Non-stop (2007)
 Порок и мудрость (2008)
 Трубач (2014) — в качестве композитора

Ссылки 
 Официальный сайт группы Gogol Bordello
 Вкус жизни Gogol Bordello. Интервью на сайте журнала «Большие девочки в большом городе.»

Персоналии по алфавиту
Певцы и певицы России
Русские эмигранты четвёртой волны в США
Панк-рок-музыканты США
Музыканты Gogol Bordello